Srdić je priimek:
 Danilo Srdić, general
 Marko Srdić, general

Glej tudi 
 seznam priimkov (S)